Гла́зовский госуда́рственный педагоги́ческий институ́т и́мени В. Г. Короле́нко — высшее учебное заведение педагогического профиля, располагается в городе Глазове Удмуртской Республики. Основан в 1939 году, полное наименование — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», также используется аббревиатура «ГГПИ». Является одним из старейших вузов Удмуртии.

История 
Образован в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров Удмуртской АССР от 21 февраля 1939 года № 168 как Учительский Институт в г. Глазове, которому приказом Министра просвещения РСФСР от 31 декабря 1946 г. № 1023 присвоено имя В. Г. Короленко.

В 1998 году открывается филиал ГГПИ в городе Ижевске. Также представительства института были открыты во всех педагогических колледжах Удмуртии: г. Можга (1999), г. Сарапул (1999), пгт Игра (1999), г. Воткинск (1999), пгт Ува (2002), с. Дебёсы (2001), пгт Яр (2005), пгт Балезино (2006).

Структура 
Учебным процессом в вузе руководят около 300 специалистов, среди которых 38 докторов наук и профессоров, 125 кандидатов наук.

Материальная база института включает в себя 3 учебных корпуса, 4 комфортабельных общежития, комбинат студенческого питания, 2 спортивных зала, 5 тренажерных залов, санаторий-профилакторий, библиотеку (в том числе 2 абонемента и 2 читальных зала). В декабре 2009 года в ГГПИ открылся музей истории института и педагогического образования в городе Глазове. Обучение в институте ведется по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры.

Факультеты 
 Математический факультет
 Филологический факультет
 Факультет педагогического и художественного образования
 Исторический факультет
 Факультет дошкольного образования
 Факультет иностранных языков
 Физический факультет
 Факультет социальных и информационных технологий
 Колледж информационных и социальных коммуникаций

В соответствии с указом Учёного совета института с 1 июля 2010 года, в целях оптимизации деятельности института и приведения его состава в соответствие со статусом, устанавливается следующий состав факультетов:

 Факультет информатики, физики и математики
 Факультет социальных коммуникаций и филологии
 Факультет педагогического и художественного образования
 Историко-лингвистический факультет

Кафедры 
 Кафедра математики, теории и методики обучения математике
 Кафедра физики и дидактики физики
 Кафедра информатики, теории и методики обучения информатике
 Кафедра русского языка, удмуртского языков, литературы и методики преподавания
 Кафедра психологии
 Кафедра педагогики
 Кафедра истории и методики преподавания истории
 Кафедра удмуртской филологии и регионалистики
 Кафедра гуманитарных наук
 Кафедра романо-германской филологии
 Кафедра английской филологии
 Кафедра музыкального образования
 Кафедра дошкольного образования
 Кафедра педагогики и методики начального образования
 Кафедра физической культуры и безопасности жизнедеятельности

См. также

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт института

Учебные заведения, основанные в 1939 году в России
Педагогические вузы России
Высшие учебные заведения Удмуртии
Учебные заведения Глазова
Организации, названные в честь Владимира Короленко